Ольхове́ц — деревня в Кимовском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Молоденский сельский округ Кимовского района, в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение Епифанское.

География 
Расположена на реке Дегтярка, в 33 км к юго-востоку от железнодорожной станции города Кимовска.

Население 

Население —  чел. ().

Основное население — дачники, приезжающие в тёплые времена года с целью разведения своего хозяйства, выращивания разных культур и отдыха. Ольховец считается чистой зоной, то есть не включена в чернобыльскую зону. Местность пересечённая; вокруг есть леса, поля, реки, посадки, озера. 

Преобладающий вид деятельности животноводство и выращивание садовых культур.

Примечания 

Населённые пункты Кимовского района